Корпусный комиссар — воинское звание высшего военно-политического состава Рабоче-крестьянской Красной армии.
Предшествующее звание — дивизионный комиссар, следующее звание — армейский комиссар 2-го ранга.

История 
Звание введено постановлениями Совета Народных Комиссаров  для сухопутных и воздушных сил РККА и  для морских сил РККА от . Объявлено Приказом Народного Комиссара обороны  от .

Звание ликвидировано в октябре 1942. Корпусным комиссарам присвоено общевойсковое воинское звание согласно занимаемой должности.

 Эквивалентные чины

Знаки различия 
В петлицах цвета соответствующего роду войск — три ромба, окантовка чёрная. Эмблемы рода войск до 1940 года в петлицах военно-политического состава отсутствовали, затем были введены Приказом НКО  . Шевроны (угольники) на рукавах отсутствуют. На принадлежность к военно-политическому составу указывал нарукавный знак в виде алой звезды с серпом и молотом.

Присвоение звания 
 22.11.1935 — Авиновицкий, Яков Лазаревич (1897—1938)
 22.11.1935 — Артузов, Артур Христианович (1891—1937)
 20.11.1935 — Берёзкин, Марк Фёдорович (1901—1951)
 20.11.1935 — Берзин, Ян Карлович (1889—1938)
 20.11.1935 — Неронов, Иван Григорьевич (1897—1937)
 20.11.1935 — Петухов, Иван Павлович (1895—1942)
 20.11.1935 — Прокофьев, Архип Прокофьевич (1895—1939)
 20.11.1935 — Троянкер, Бенедикт Устинович (1900—1938)
 20.11.1935 — Хрулев, Андрей Васильевич (1892—1962)
 20.11.1935 — Шестаков, Виктор Николаевич (1893—1938)
 20.11.1935 — Ярцев, Алексей Петрович (1895—1938)
 20.11.1935 — Ястребов, Григорий Герасимович (1884—1957)
 23.11.1935 — Карин, Фёдор Яковлевич (1896—1937)
 23.11.1935 — Штейнбрюк, Отто Оттович (1892—1937)
 26.11.1935 — Разгон, Израиль Борисович (1892—1937)
 28.11.1935 — Апсе, Мартын Янович (1893—1942)
 28.11.1935 — Битте, Август Мартынович (1893—1939)
 28.11.1935 — Говорухин, Трофим Кириллович (1896—1966)
 28.11.1935 — Гринберг, Исаак Моисеевич (1899—1938)
 28.11.1935 — Грубер, Лазарь Яковлевич (1897—1937)
 28.11.1935 — Ильин, Николай Ильич (1895—1938)
 28.11.1935 — Немерзелли, Иосиф Фадеевич (1895—1938)
 28.11.1935 — Орлов, Наум Иосифович (1894—1937)
 28.11.1935 — Родионов, Фёдор Ефимович (1897—1937)
 28.11.1935 — Савко, Николай Аркадьевич (1898—1937)
 28.11.1935 — Сидоров, Константин Григорьевич (1884—1939)
 28.11.1935 — Хорош, Мордух Лейбович (1899—1937)
 28.11.1935 — Щаденко, Ефим Афанасьевич (1885—1951)
 29.11.1935 — Рошаль, Лев Борисович (1896—1940)
 16.12.1935 — Мрочковский, Стефан Иосифович (1885—1967)
 17.01.1936 — Захаров (Мейер), Лев Николаевич (1899—1937)
 15.02.1937 — Зиновьев, Григорий Алексеевич (1896—1938)
 15.02.1937 — Скворцов, Семён Антипович (1894—1938)
 31.07.1937 — Рыбин, Фёдор Викторович (1896—1939)
 31.12.1937 — Голиков, Филипп Иванович (1900—1980)
 17.02.1938 — Булышкин, Александр Александрович (1893—1961)
 17.02.1938 — Волков, Яков Васильевич (1898—1963)
 17.02.1938 — Лаухин, Пётр Иванович (1899—1967)
 17.02.1938 — Шапошников, Михаил Романович (1899—1938)
 19.11.1938 — Игнатьев, Сергей Парфёнович (1902—1984)
 09.02.1939 — Бирюков, Николай Иванович (1901—1974)
 09.02.1939 — Запорожец, Александр Иванович (1899—1959)
 09.02.1939 — Зимин, Константин Николаевич (1901—1944)
 09.02.1939 — Николаев, Андрей Семёнович (1902—1942)
 09.02.1939 — Рогов, Иван Васильевич (1899—1949)
 09.02.1939 — Семеновский, Фёдор Алексеевич (1901—1941)
 27.04.1939 — Мельников, Алексей Николаевич (1900—1967)
 05.05.1939 — Сусайков, Иван Захарович (1903—1962)
 04.07.1939 — Борисов, Владимир Николаевич (1901—?)
 02.09.1939 — Вашугин, Николай Николаевич (1900—1941)
 02.09.1939 — Кузнецов, Фёдор Федотович (1904—1979)
 14.11.1939 — Николаев, Тимофей Леонтьевич (1899—1960)
 26.04.1940 — Леонов, Дмитрий Сергеевич (1899—1981)
 26.04.1940 — Смирнов, Павел Кузьмич (1890—1963)
 19.06.1940 — Гапанович, Дмитрий Афанасьевич (1896—1952)
 19.06.1940 — Доронин, Яков Алексеевич (1900—1989)
 19.06.1940 — Желтов, Алексей Сергеевич (1904—1991)
 19.06.1940 — Кожевников, Сергей Константинович (1904—1956)
 19.06.1940 — Колобяков, Александр Филаретович (1896—1958)
 19.06.1940 — Фоминых, Александр Яковлевич (1901—1976)
 08.08.1940 — Захаров, Семён Егорович (1906—1986)
 22.10.1940 — Богаткин, Владимир Николаевич (1903—1956)
 22.10.1940 — Шимановский, Григорий Соломонович (1891—1965)
 27.12.1940 — Диброва, Петр Акимович (1901—1971)
 27.12.1940 — Степанов, Павел Степанович (1901—1977)
 1941 — Клементьев, Николай Николаевич (1897—1954)
 09.12.1941 — Яковлев, Фома Павлович (1900—1971)
 05.02.1942 — Смирнов, Николай Константинович (1902—1973)

См. также 
 Комиссар (в воинском подразделении)
 Воинские звания и знаки различия РККА 1935—1940
 Воинские звания и знаки различия РККА 1940—1943

Примечания

Ссылки 
 Список присвоения высших офицерских званий Армии, Флота и НКВД 1935—1942 гг.

Воинские звания Вооружённых сил СССР